Численность населения края по данным Росстата составляет  чел. (). Плотность населения —  чел./км2 (). Городское население —  % ().

Динамика численности населения 

Число родившихся за 2010 год выросло в сравнении с прошлым годом на 3,3 %. На 32 территории Пермского края отмечен рост рождаемости, в то же время на 15 — этот показатель несколько снизился. Наиболее значительно число родившихся выросло в Кишертском (на 18,7 %), Косинском (на 15,2 %), Соликамском (на 13,6 %), Сивинском (на 13,2 %), Уинском (на 9,8 %), Еловском (на 9,6 %), Берёзовском (на 9,2 %), Чусовском (на 7,4 %) районах и городе Кудымкаре (на 12,1 %), а снизилось — в Усольском (на 16,9 %), Оханском (на 14,2 %) и Гремячинском (на 13,0 %) муниципальных образованиях. В сравнении с прошлым годом в столице Пермского края рождаемость выросла на 6,1 %. На четырнадцати территориях (Берёзовском, Большесосновском, Верещагинском, Карагайском, Куединском, Кунгурском, Октябрьском, Осинском, Пермском, Сивинском, Чайковском, Частинском, Чернушинском районах и г. Кудымкаре) отмечен естественный прирост населения.
По данным переписи 2011 года, численность населения края 2 635 000 человек.

Соотношение мужчин и женщин (данные Росстат)

Национальный состав

Татары в Пермском крае 

Татары проживают почти во всех населённых пунктах Пермского края. Татары в Пермском крае не единая в этнографическом отношении группа. В Прикамье сформировалось несколько этнографических групп татар. Выделяют сылвенско-иренских, муллинских, тулвинских татар, татарское население Куединского района. На территории Прикамья издавна протекали активные контакты татар и башкир, поэтому в некоторых случаях достаточно сложно провести этнокультурную границу между татарами и башкирами. Прежде всего это касается тулвинских татар и башкир.

Башкиры Пермского края

Украинцы Пермского края

Религиозный состав 
В Пермском крае зарегистрировано больше 20 вероисповедований. Ниже приведён список основных религий в Пермском крае:
 Православие
 Ислам
 Католичество (Католическая церковь в Пермском крае)
 Лютеранство
 Армянская апостольская церковь
 Иудаизм
 Русская православная церковь
 Старообрядчество

Кроме этого есть приверженцы буддизма, язычества, а также свидетели Иеговы, индуисты (Общество сознания Кришны), необуддизм, неоязычество, бахаизм, Церковь Христа, пятидесятники, баптисты и др.

Населённые пункты 

Населённые пункты с численностью населения более 10 тысяч человек

Всего в крае перепись 2010 года выявила 25 городов, 30 посёлков городского типа и 2644 сельских населённых пунктов. По сравнению с 2002 годом опустели 244 населённых пунктов.

Общая карта 
Легенда карты:

Примечания 

Пермский край